Effektive Halbwertszeit bezeichnet
 eine angenäherte Halbwertszeit, die die Mengenabnahme einer radioaktiven Substanz in einem lebenden Organismus beschreibt, siehe Halbwertszeit#Effektive Halbwertszeit
 die wirkliche radioaktive Halbwertszeit zum Unterschied von der fiktiven, nicht beobachtbaren partiellen Halbwertszeit eines von mehreren radioaktiven Zerfallskanälen, siehe Zerfallskanal#Partielle Halbwertszeit